Jakubowiany (Jakubovany) – wieś na Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz
 Jakubovany – wieś na Słowacji, w powiecie Sabinov